Cuves (Manche)
 Cuves (Haute-Marne)